Ливраменту ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический  микрорегион Карири-Осидентал. Население составляет 7609 человек на 2006 год. Занимает площадь 300 км². Плотность населения — 26,1 чел./км².

История
Город основан 11 ноября 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 12.641.148,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.613,42 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,586 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: сухой жаркий.

Муниципалитеты штата Параиба